Trnovac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Novi Travnik

 Trnovac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Gradiška

 Trnovac – wieś w Chorwacji, w żupanii licko-seńskiej, w mieście Gospić
 Trnovac – wieś w Chorwacji, w żupanii pożedzko-slawońskiej, w gminie Velika
 Trnovac Sokolovački – wieś w Chorwacji, w żupanii kopriwnicko-kriżewczyńskiej, w gminie Sokolovac
 Trnovac Glinski – wieś w Chorwacji, w żupanii sisacko-moslawińskiej, w mieście Glina

 Trnovac – wieś w Serbii, w okręgu zajeczarskim, w gminie Knjaževac
 Veliki Trnovac – wieś w Serbii, w okręgu pczyńskim, w gminie Bujanovac
 Mali Trnovac – wieś w Serbii, w okręgu pczyńskim, w gminie Bujanovac

 Trnowac (Trnovac) – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Kratowo